Biografies
 José María Callejón Bueno (n.1987), futbolista
 Juan Miguel Callejón Bueno (n.1987), futbolista
 Eduardo Propper de Callejón (1895 - 1972), diplomàtic espanyol.

Geografia
 Callejón de Hamel, un carreró al municipi de Centro Habana, a Cuba.